Tenisowy Puchar Federacji w roku 2007 odbywał się w następujących terminach:
 21 – 22 kwietnia – I runda Grupy Światowej oraz Grupy Światowej II
 14 – 15 lipca – 1/2 finału Grupy Światowej, baraże Grupy Światowej i Grupy Światowej II
 15 – 16 września – finał Grupy Światowej.

Grupa Światowa

Mecze finałowe 
ROSJA 4:0 WŁOCHY
 Anna Czakwetadze (Rosja) – Francesca Schiavone (Włochy) 6:4, 4:6, 6:4
 Swietłana Kuzniecowa (Rosja) – Mara Santangelo (Włochy) 6:1, 6:2
 Swietłana Kuzniecowa (Rosja) – Francesca Schiavone (Włochy) 4:6, 7:6(5), 7:5
 Jelena Wiesnina (Rosja) – Mara Santangelo (Włochy) 6:2, 6:4

Rozgrywki strefowe

Europa i Afryka

Ameryka

Azja i Oceania

Grupa Światowa II 
Grupa Światowa II

Baraże Grupy Światowej I

Baraże Grupy Światowej II

Reprezentacja Polski 
Reprezentantki Polski w składzie: Agnieszka Radwańska, Marta Domachowska, Klaudia Jans i Urszula Radwańska rozpoczęły rozgrywki w Strefie Euroafrykańskiej I. W meczach grupowych pokonały 3:0 Luksemburg, Bułgarię i Wielką Brytanię. Przegrały w spotkaniu o awans do barażów Grupy Światowej II z Ukrainą 1:2. W przyszłym sezonie Polska pozostanie w Strefie Euroafrykańskiej I.

Bibliografia 
 

2007 w tenisie ziemnym
2007